Суперкубок Хорватии по футболу 1993 годов () — 2-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 1992/93 сплитский «Хайдук» и обладатель Кубка Хорватии 1992/93 загребская «Кроация». Первая встреча состоялась 1 августа 1993 года на домашнем стадионе «Кроации» Максимир, за игрой наблюдали около 30 000 зрителей. Ответная игра прошла через неделю на домашнем стадионе «Хайдука» Полюд, за игрой наблюдали около 30 000 зрителей.

До этого матча «Хайдук» 1 раз принимал участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии и выиграл его, для «Динамо» этот розыгрыш стал дебютным.

Первый матч в Загребе закончился сверхрезультативной ничьёй 4:4, ответный в Сплите — безголевой ничьёй 0:0. Таким образом за счёт большего количества голов на чужом поле обладателем Суперкубка Хорватии стал «Хайдук».

Матчи

Первый матч

Второй матч

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 1993 на сайте hrnogomet.com

1993
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1993 году
Август 1993 года
Спортивные соревнования в Загребе
События 1 августа
Спортивные соревнования в Сплите
События 7 августа